

Elettronica 
Trigger di Schmitt – commutatore a livello di soglia
Trigger – circuito elettronico impiegato negli oscilloscopi

Fumetti 
Trigger – fumetto italiano edito dalla Star Comics
Trigger – manga di Seishi Kishimoto

Musica 
 Trigger – sensore musicale applicato alla batteria
 Trigger – EP degli In Flames del 2003
 Trigger – singolo dei Fever 333 del 2018
 Trigger – singolo dei Major Lazer e Khalid del 2019

Altro 
Bruce Trigger – archeologo canadese
Trigger – famoso cavallo attore, attivo al cinema dal 1938 al 1959
Trigger – in informatica, procedura nelle basi di dati
Trigger Inc. – studio di animazione giapponese